Sterne-Klassifizierung steht für:
 Klassifizierung der Sterne in der Astronomie
 Hotelstern, Klassifizierung von Hotels als Qualitätszeichen
 Klassifizierung von Restaurants, siehe Guide Michelin#Sterne, Bib Gourmand und Teller (Assiette)